1593 Fagnes – asteroide
Hautes Fagnes – altopiano